Zefiro Torna (ensemble), een Belgisch muziekensemble
 Zefiro Torna (sonnet),  een sonnet van Francesco Petrarca